Лицом к лицу — название нескольких фильмов:

 Лицом к лицу (фильм, 1930) — советский фильм
 Лицом к лицу (фильм, 1966) — греческий фильм режиссёра Ровироса Мантулиса
 Лицом к лицу (фильм, 1967) — испанский фильм
 Лицом к лицу (фильм, 1976) — шведский фильм
 Лицом к лицу (фильм, 1986) — советский фильм
 Лицом к лицу (фильм, 1995) — испанский фильм
 Лицом к лицу (фильм, 2001) — американский фильм
 Лицом к лицу (фильм, 2004) — британский фильм

Также

 Лицом к лицу — сочинение Чингиза Айтматова (1957 год)
 Лицом к лицу — один из крупнейших мото-фестивалей в России (г. Малоярославец, Калужская область)